Baurusuchus es un género extinto de mesoeucrocodiliano baurusúquido del Cretácico Superior de Brasil. Era un carnívoro terrestre, de entre 3.5 a 4 metros de largo. Baurusuchus vivió desde las épocas del Turoniense a Santoniense (90-83.5 millones de años) del período Cretácico, en la formación Adamantina, Brasil. Su nombre, que significa "cocodrilo de Bauru", proviene del llamado Grupo Bauru, que agrupa a varias formaciones geológicas. Está emparentado al anteriormente nombrado Cynodontosuchus rothi, el cual es menor, con una dentición más débil (Bonaparte, 1996). Las tres especies son B. pachechoi (Price, 1945), B. salgadoensis (Carvalho et al., 2005) (nombrado por el condado General Salgado en São Paulo, Brasil) y B. albertoi (Nascimento & Zaher, 2010) (nombrado por el Dr. Alberto Barbosa de Carvalho, paleontólogo brasileño). Entre sus parientes se encuentran los géneros de tamaño similar Stratiotosuchus de la formación Adamantina y Pabweshi, de la formación Pab de Pakistán.

Paleoecología

B. salgadoensis es considerado como un depredador terrestre, que vivía en un clima cálido y árido. La posición de las narinas externas no estaba adaptada a la vida anfibia como los crocodilianos modernos y el hocico y los dientes estaban comprimidos lateralmente como en los dinosaurios terópodos. Ambas características apoyan la idea de la vida en tierra. El clima cálido se deduce del estilo de vida de los crocodilianos modernos y la estratigrafía de Baurusuchus. B. salgadoensis fue hallado en grandes areniscas de grano fino que son interpretadas como el resultado de un área de planicies inundables en un clima cálido. Baurusuchus era probablemente capaz de cavar agujeros para encontrar agua en las temporadas secas o, como los actuales aligatores, para regular su temperatura. La aparición de esqueletos muy completos en niveles estratigráficos correlacionados apoya esta idea. Dicha estrategia le pudo haber permitido sobrevivir con mucha menos agua que los cocodrilos modernos, y vivir en un clima continental. El pterigoideo sumamente curvado sugiere una poderosa mordida y que Baurusuchus podía cerrar sus mandíbulas muy rápidamente. La morfología del cráneo y dientes indica que las estrategias de caza de Baurusuchus eran parecidas a las del dragón de Komodo,las cuales incluyen emboscar a una presa, morderla y halar hacia atrás con sus dientes aserrados en forma de cuchillo. Baurusuchus probablemente jugaba un importante rol en su ecosistema, compitiendo con los abelisáuridos por la comida.

Filogenia

 
Baurusuchus es el género tipo de la familia Baurusuchidae, que abarca a crocodiliformes con cráneos alargados y comprimidos lateralmente. Otros miembros de la familia del Cretácico de América del Sur incluyen a Stratiotosuchus y a Cynodontosuchus, aunque los baurusúquidos también son conocidos del Cretácico de Asia (Pakistán) y tal vez el Terciario de Europa.

Un estudio publicado en 2011 erigió a una nueva subfamilia llamada Baurusuchinae. Se describieron siete características diagnósticas para el grupo las cuales incluyen el tamaño moderado y los amplios huesos frontales. La subfamilia solo incluye a Stratiotosuchus y a Baurusuchus, lo que hace a Stratiotosuchus el pariente más cercano conocido de Baurusuchus. No obstante, un estudio publicado en 2014 refirió a una nueva especie llamada Aplestosuchus sordidus a la subfamilia, pero apoyando una relación más cercana de Baurususchus con Stratiotosuchus que con Aplestosuchus. La especie B. albertoi es una excepción. El artículo no apoya su afiliación con Baurusuchus y lo considera como un pariente cercano de Aplestosuchus. Este es el cladograma presentado:

 Referencias 

 Bibliografía 
Price, Llewellyn I. 1945.  A new reptile from the Cretaceous of Brazil. Notas Preliminares e Estudos - Divisao de Geologia e Mineralogia, Departamento Nacional da Produao Mineral 25'''.

 In the Shadow of the Dinosaurs: Early Mesozoic Tetrapods by Nicholas C. Fraser and Hans-Dieter Sues
 The Osteology of the Reptiles'' by Alfred Sherwood Romer

Notosuchia
Crocodilomorfos del Cretácico
Crocodilomorfos extintos de América del Sur